Saros poate semnifica:
 Saros, în astronomie, o perioadă de 223 de luni sinodice sau de lunații.
 Saros, golf în Marea Egee.
 Saros (Nigeria), descendenți ai sclavilor eliberați din Sierra Leone, care au emigrat spre Nigeria.

Vezi și
 Șaroș